Hampshire peut faire référence à :

Lieux 

Le Hampshire, un comté anglais ;

 Hampshire, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.

Hampshire, localité située dans l'État de l'Illinois, États-Unis ;
Hampshire, localité située dans l'État de l'Iowa, États-Unis ;
le Hampshire, un comté de l'État du Massachusetts, États-Unis ;
le Hampshire, un comté de l'État de Virginie-Occidentale, États-Unis.

Animaux 
 Hampshire, une race ovine anglaise.
 Hampshire, une race porcine anglaise.

Homonymie de toponyme